Jurgis Baltrušaitis, (1873-1944), poeta simbolista i diplomàtic lituà (pare del següent)
 Jurgis Baltrušaitis, (1903-1988), historiador de l'art lituà (fill de l'anterior)